Dikerogammarus haemobaphes är en kräftdjursart som först beskrevs av Karl Eichwald 1841.  Dikerogammarus haemobaphes ingår i släktet Dikerogammarus, och familjen Gammaridae. Arten har ej påträffats i Sverige.

Källor 

Märlkräftor
haemobaphes